Коктерек — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Коктерек — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Коктерек — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Коктерек — село в Илийском районе Алматинской области.
 Коктерек — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Коктерек — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Коктерек — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Коктерек — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Коктерек — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Коктерек — посёлок в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Коктерек — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.